What a Girl Wants kan avse:

What a Girl Wants (sång) – en sång av Christina Aguilera från 1999
Allt en tjej vill ha – originaltitel What a Girl Wants, en film från 2003
What a Girl Wants (sång av B2K) – pojkbandet B2K:s fjärde singel
What a Girl Wants (sång av 4minute) – en sång av 4minute